Fabrikant steht für:
 den Eigentümer oder Betreiber einer Fabrik
 eine Person, die etwas in industriellem Maßstab herstellen lässt, siehe Industrieller
 eine Person, die ein produzierendes Unternehmen leitet

Fabrikant ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Fabrikant (* 1975), israelische Olympia-Seglerin
 Sara Irina Fabrikant (* 1967), Schweizer Geografin, Mitglied im schweizerischen Wissenschaftsrat
 Walentin Alexandrowitsch Fabrikant (1907–1991), russischer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fabricant